Береке — название населённых пунктов в Казахстане:

 Береке — село в Аршалынском районе Акмолинской области, упразднено в 2013 году.
 Береке — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Береке — село в Балхашском районе Алматинской области.
 Береке — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Береке (быв. Казстрой) — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Береке (до 2000 г. — Па́мять Ильича́) — село в Атырауской области, находится в подчинении городской администрации Атырау
 Береке (до 2017 года — Парамоновка) — село в Павлодарской области, находится в подчинении городской администрации Аксу.
Береке (до 2018 года — Новый Быт) — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области. 
 Береке (быв. 5 декабря) — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.
 Береке (до 2001 года — имени Октябрьской революции) — село в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Береке (быв. Берёзовка) — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.
 Береке (быв. Покатиловка) — село в Сайрамском районе Туркестанской области.
 Береке (быв. Коминтерн) — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.